The Sheik puede referirse a:

The Sheik, título en inglés de una novela de Edith Maude Hill; 
 The Sheik (1921), película basada en la novela de Maude Hill y protagonizada por Rodolfo Valentino, obteniendo mucha fama; 
 The Sheik (1922), película de nacionalidad británica (la de menor repercusión); 
 The Sheik, título del primer capítulo de Maus, reportaje en forma de novela gráfica de Art Spiegelman, en alusión a la película de Rodolfo Valentino; o
 "The Sheik", seudónimo del luchador profesional estadounidense de ascendencia libanesa Ed Farhat. A veces se le llamaba The Original Sheik (El Jeque Original), para diferenciarlo del luchador iraní Khosrow Vaziri, apodado The Iron Sheik (El Jeque de Hierro).